Кратер Луиза () — маленький ударный кратер находящийся в юго-западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название присвоено по французскому женскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Диофант на юге и крохотные кратеры - Самир на западе; Изабель на юге-юго-востоке; Валтер на юго-востоке. На севере от кратера Луиза находится борозда Диофанта и далее кратер Делиль, на северо-западе - пик Делиля.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 0,64 км, глубина 260 м.

Кратер имеет циркулярную чашеобразную форму, объем кратера составляет приблизительно 0,02 км³. Собственное название кратер получил только потому, что был отмечен на фототопографической карте 39B2S1(25), впоследствии названия с данной карты были утверждены Международным астрономическим союзом.

Кратер Луиза включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки окрестностей кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
 Кратер Луиза на карте LAC-39
 Кратер Луиза на карте LM-39
 
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Фототопографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны